Oruro kan syfta på:

Geografi

Bolivia 

 Oruro (departement), departement, 
 Oruro,

Nigeria 

 Oruro (vattendrag), 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar